Альберо-Альто () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон.Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ойя-де-Уэска. Занимает площадь 19,28 км². Население — 123 человека (на 2009 год). Расстояние — 13 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Карта
 Ficha de la población

Муниципалитеты Уэски